

Sciences et techniques 
 La  est une météorite tombée en 1998 près du village de Zakłodzie, dans la voïvodie de Lublin (Pologne). C'est une achondrite primitive non groupée.

Toponyme 

 Zakłodzie, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Zakłodzie, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.